Grace Min era la detentrice del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

Samantha Crawford ha sconfitto in finale Anett Kontaveit per 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Taylor Townsend (quarti di finale)
  Julija Putinceva (quarti di finale, ritirata)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Antonia Lottner (semifinale)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
  Kateřina Siniaková (terzo turno)
  Petra Uberalová (primo turno)
  Sachia Vickery (terzo turno)

  Anna Danilina (quarti di finale)
  Chalena Scholl (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Anett Kontaveit (finale)
  Ana Konjuh (terzo turno)
  Carol Zhao (terzo turno)
  Krista Hardebeck (primo turno)
  Marcela Zacarías (terzo turno)

Qualificate 

  Nicole Frenkel (primo turno)
  Victoria Rodríguez (primo turno)
  Tornado Alicia Black (secondo turno)
  Rasheeda Mcadoo (primo turno)

  Louisa Chirico (primo turno)
  Madrie le Roux (primo turno)
  Szabina Szlavikovics (primo turno)
<li>  Marika Akkerman (primo turno)

Wildcard

  Jamie Loeb (secondo turno)
  Brooke Austin (primo turno)
  Victoria Duval (semifinale)
  Anne-Liz Jeukeng (secondo turno)

  Caroline Doyle (terzo turno)
  Samantha Crawford (campionessa)
  Kimberly Yee (primo turno)
  Gabrielle Andrews (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2012